Облива́ние:
 Обливание — разновидность водолечебной гигиенической и лечебно-профилактической процедуры.
 Обливание — форма проведения христианского таинства крещения.
 Обливание кислотой — форма насильственного нападения, жертвами которой, как правило, являются женщины. 
 «Обливание» (1914 (?)) — картина российского, советского и американского художника Николая Фешина.